Befreiungskrieg steht für:
 allgemein ein Krieg gegen eine Besatzungs- oder Kolonialmacht, siehe hierzu Unabhängigkeitskrieg
 Schwedischer Befreiungskrieg (1521–1523)
 Bulgarischen Befreiungskrieg (1877–1878)
 Türkischer Befreiungskrieg (1919–1923)

Siehe auch:
 Befreiungskriege
 Revolution